Се́сар Марсе́ло Ме́ли (; родился 20 июня 1992 года, Сальто, провинция Буэнос-Айрес) — аргентинский футболист, опорный полузащитник клуба «Альдосиви».

Биография 
Мели начал карьеру в клубе «Колон». 9 декабря 2012 года в матче против «Индепендьенте» он дебютировал в аргентинской Примере. 4 марта 2014 года в поединке против «Годой-Крус» Масело забил свой первый гол за «Колон».

Летом того же года Мели перешёл в «Бока Хуниорс». Сумма трансфера составила 550 тыс. евро. 28 августа в поединке против «Эстудиантеса» он дебютировал за новую команду. 31 августа в матче против «Велес Сарсфилд» Марсело забил свой первый гол за «Боку». 12 марта 2015 года в матче Кубка Либертадорес против венесуэльского «Саморы» Мели забил гол.

В августе 2016 года Марсело на правах аренды перешёл в лиссабонский «Спортинг». Сыграл два кубковых матча за португальскую команду — в рамках Кубка португальской лиги и Кубка Португалии. В январе 2017 года перешёл в «Расинг» из Авельянеды на правах аренды. 26 марта в матче против «Годой-Круса» он дебютировал за новую команду.

Достижения 
Командные

 «Бока Хуниорс»
  Чемпионат Аргентины по футболу — 2015
 Обладатель Кубка Аргентины — 2014/15

Примечания

Ссылки 

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Бельграно»
Игроки ФК «Бока Хуниорс»
Игроки ФК «Витория» Салвадор
Игроки ФК «Колон»
Игроки ФК «Расинг» Авельянеда
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Игроки ФК «Сентраль Кордова» Сантьяго-дель-Эстеро
Игроки ФК «Хапоэль» Беэр-Шева